Новосёловка () — село в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Веселовского сельского округа. Код КАТО — 116441300.

География 
Село находится на реке Жыланды в западной части района, в 40 км на юго-запад от центра района села Балкашино, в 9 км на юг от центра сельского округа села Весёлое.

Улицы 

 ул. Набережная,
 ул. Степная.

Ближайшие населённые пункты 

 село Весёлое в 9 км на севере,
 село Новый Городок в 12 км на востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 786 человек (из них немцев 52%, русских 27%).

В 1999 году население села составляло 460 человек (213 мужчин и 247 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 198 человек (96 мужчин и 102 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Сандыктауского района